Saattukujoorsuaq bezeichnet:
 Saattukujoorsuaq (Insel, Kangerluarsunnguaq) (auch Saattukujooq), Insel im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Saattukujoorsuaq (Insel, Simiutaq), Insel im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Saattukujoorsuaq (Insel, Kangaarsuk), Insel im Distrikt Sisimiut, Grönland
 Saattukujoorsuaq (Insel, Kangerluarsuk Tulleq), Insel im Distrikt Sisimiut, Grönland
 Saattukujoorsuaq (Insel, Tasilik), Insel im Distrikt Sisimiut, Grönland